Die Thailand Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. September in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.  In derselben Woche wurden in Mumbai die Kingfisher Airlines Open Mumbai gespielt, die genau wie das Turnier in Bangkok zur Kategorie der International Series zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel James Blake trat dieses Mal nicht beim Turnier an. Im Finale schlug diesmal der an sechs gesetzte Dmitri Tursunow den ungesetzten Benjamin Becker und holte damit seinen 3. Karrieretitel. Becker stand in seinem 1. Finale der Karriere. Im Doppel traten die Titelverteidiger Jonathan Erlich und Andy Ram erneut an und schieden im Viertelfinale aus. Neue Sieger wurden die Lokalmatadoren Sanchai und Sonchat Ratiwatana, die mit einer Wildcard gestartet waren, und ihren ersten von zwei Titel gewannen. Sie gewannen jeweils ihren 10. Karrieretitel. Ihre Finalgegner waren die Franzosen Michaël Llodra und Nicolas Mahut, die ihr erstes gemeinsames Finale erreicht hatten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 525.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 550.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Bangkok